Тудэвийн Лхамсурэн () — монгольский биатлонист, участник зимних Олимпийских игр 1964 года.

Карьера 

Тудэвийн Лхамсурэн был одним из 13-ти представителей Монголии, в 1964 году впервые принимавшей участие в зимних Олимпийских играх.
Он выступил только в одной гонке – индивидуальной. На дистанции Тудэвийн показал худшее время лыжного хода – 1 час 37 минут и 10,1 секунд, но, допустив только 8 промахов на огневых рубежах, сумел подняться на 44-е место среди 49-ти финишировавших участников.

Участие в Олимпийских играх

Ссылки 

 Результаты на сайте sports-reference.com 
 Результаты на сайте the-sports.org

Биатлонисты Монголии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1964 года